Servio Sulpicio Galba puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Servio Sulpicio Galba.— El emperador Galba.
 Servio Sulpicio Galba (cónsul 144 a. C.).— Cónsul en el año 144 a. C.
 Servio Sulpicio Galba (cónsul 108 a. C.).— Cónsul en el año 108 a. C.
 Servio Sulpicio Galba (edil).— Edil curul en el año 209 a. C.
 Servio Sulpicio Galba (legado).— Pretor alrededor del año 91 a. C.
 Servio Sulpicio Galba (pretor 187 a. C.).— Pretor en el año 187 a. C.
 Servio Sulpicio Galba (pretor 54 a. C.).— Pretor en el año 54 a. C.